Скароне () — испанская фамилия. Известные носители:
 Скароне, Карлос (1888—1965) — уругвайский футболист, нападающий, старший брат Эктора Скароне.
 Скароне, Марьела (род. 1986) — аргентинская хоккеистка на траве.
 Скароне, Роберто (1917—1994) — уругвайский футболист и тренер.
 Скароне, Эктор (1898—1967) — уругвайский футболист, нападающий.